Конгаз може да се отнася за:

 Конгаз, село в Южна Бесарабия, Молдова;
 Конгаз, село в Северна Добруджа, Румъния.